Епархия Гонолулу () — епархия Римско-Католической церкви в городе Гонолулу, штат Гавайи, США. Епархия Гонолулу входит в митрополию Сан-Франциско. Кафедральным собором епархии Гонолулу является собор Пресвятой Девы Марии Мира.

История 
27 ноября 1825 года Святой Престол учредил Апостольскую префектуру острова Сандвича. 7 июля 1827 года на Гавайские острова прибыли первые католические миссионеры из монашеской конгрегации Святого Сердца. 24 декабря 1831 года католические миссионеры были изгнаны с островов. С 1834 года на Гавайские острова стали прибывать протестантские миссионеры.

14 июня 1833 года Римский папа Григорий XVI издал бреве «In sublime», которым преобразовал Апостольскую префектуру в Апостольский викариат Восточной Океании (сегодня — Архиепархия Папеэте).

17 апреля 1837 года в Гонолулу вернулись католические миссионеры, однако в ноябре 1837 года по приказу гавайского короля Камехамехы III они были снова изгнаны.

3 августа 1844 года Римский папа Григорий XVI издал бреве «Pastorale officium», которым утвердил независимый от других церковных структур Апостольский викариат Восточной Океании.

В 1848 году Апостольский викариат Восточной Океании был преобразован в епархию Гавайских островов.

25 января 1941 года епархия Гавайских островов была переименована в епархию Гонолулу. В этот же день она вошла в митрополию Сан-Франциско.

Ординарии епархии 
 священник Alexis Bachelot (3.12.1825 — 24.12.1831) — апостольский администратор
 священник Etienne Jerome Rouchouze (14.06.1833 — 13.03.1843) — апостольский администратор
 епископ Louis-Désiré Maigret (11.12.1846 — 11.06.1882)
 епископ Bernard Hermann Koeckemann (11.06.1882 — 22.02.1892)
 епископ Gulstan Francis Ropert (3.06.1892 — 4.01.1903)
 епископ Libert Hubert John Louis Boeynaems (8.04.1903 — 13.05.1926)
 епископ Stephen Peter Alencastre (13.05.1926 — 9.11.1940)
 епископ James Joseph Sweeney (20.05.1941 — 19.06.1968)
 епископ John Joseph Scanlan (6.03.1968 — 30.06.1981)
 епископ Joseph Anthony Ferrario (13.05.1982 — 12.10.1993)
 епископ Francis Xavier DiLorenzo (29.11.1994 — 31.03.2004) — назначен Епископом Ричмонда
 епископ Clarence Richard Silva (17.05.2005 — по настоящее время)

Святые епархии 
 Святой Дамиан де Вёстер
 Святая Марианна Коуп

Источник 
 Annuario Pontificio, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2003, ISBN 88-209-7422-3
  Бреве In sublimi, Bullarium pontificium Sacrae congregationis de propaganda fide', т. V, Romaeб 1841, стр. 97 
 Бреве Pastorale officium, Raffaele de Martinis, Iuris pontificii de propaganda fide. Pars prima, т. V, Romae, 1893, стр. 343

Ссылки 

 Официальный сайт епархии 
  Информация 
 История Католической церкви на Гавайских островах 

Католические епархии США
Христианство на Гавайях